Липарис Бражникова () — вид морских лучепёрых рыб из семейства липаровых. Видовое название дано в честь русского зоолога, ихтиолога и деятеля в области рыбного хозяйства Владимира Константиновича Бражникова (1870—1921). Распространены в северо-западной части Тихого океана, в Японском  море, заливе Петра Великого, Татарском проливе, у берегов Приморья и юго-восточной Камчатки. Максимальная длина тела 15 см. Придонные хищные рыбы. Обитают в прибрежных водах на глубине до 106 м.

Примечания

Ссылки 

 Липарис Бражникова на сайте Музей Института Биологии Моря ДВО РАН.

 

Животные, описанные в 1930 году
Липаровые
Рыбы Тихого океана
Бражников, Владимир